Susana Enriqueta de Lorena (1 de febrero de 1686 - 19 de octubre de 1710) fue miembro de la Casa de Lorena y fue la duquesa de Mantua por matrimonio. Su esposo Fernando Carlos Gonzaga fue el último Gonzaga y Duque de Mantua.

Vida 
Susana Enriqueta fue la penúltima hija de Carlos de Lorena, Duque de Elbeuf y su tercera esposa Francisca de Montault de Navailles. Sus dos medio hermanos mayores, Enrique y Emanuel Mauricio fueron sucesivamente Duques de Elbeuf. Ella era conocida como Mademoiselle d'Elbeuf, derivado del título de su padre.

Aunque los Lorena-Elbeuf se contaban entre los princes etrangers en la corte de Francia, como una rama secundaria (Elbeuf) de una rama secundaria no reinante (Guisa) de la Casa de Lorena, no era su costumbre casarse con testas coronadas. Sin embargo, Fernando Carlos Gonzaga, duque de Mantua y Montferrato buscó la mano de Susana en busca de una alianza dinástica con otra casa ducal reinante bajo influencia francesa. Se casó en Milán el 8 de noviembre de 1704 acompañada por su abuela Catalina Enriqueta de Borbón. Para los franceses, su esposo era conocido como Charles de Gonzagne.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en París
Casa de Lorena 
Duquesas consortes de Mantua
Fallecidos en París
Francesas del siglo XVII
Francesas del siglo XVIII